Vemern steht für:
 Vemern (mecklenburgisch-pommersches Adelsgeschlecht), erloschenes mecklenburgisch-pommersches Adelsgeschlecht
 Vemern (westfälisches Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht

Vemern ist der Familienname von:
 Heinrich von Vemern († vor dem 20. September 1374), deutscher Geistlicher, Prokurator an der römischen Kurie und Domherr in Lübeck und Schwerin